Egipska Supeliga Koszykówki – najwyższa klasa rozgrywek koszykarskich w Egipcie, powstała w 1974.

Mistrzowie Egiptu

Tytuły według klubu

Przypisy

Bibliografia 
 Liga egipska na afrobasket.com 

Ligi koszykarskie
Koszykówka w Egipcie